Valkiajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Valkjärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,68, long 27,13),  (1,4 km²)
2. Valkeajärvi (sjö i Muonio, Lappland, Finland),  (1,2 km²)
3. Valkiajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,70, long 26,45),  (1,2 km²)
4. Valkeajärvi (sjö i Suomussalmi, Kajanaland, Finland),  (48 ha)
5. Valkiaisjärvi (sjö i Tyrnävä, Norra Österbotten, Finland),  (46 ha)
6. Valkiajärvi (Kankaanpää, Satakunta, Finland), sjö i Satakunta, Finland,  (1,3 km²)

Sverige 
S. Valkeajärvi (Pajala socken, Norrbotten, 755693-181272), sjö, Norrbottens län,  (49 ha)

Se även
Valkjärvi
Valkeajärvi
Valkiaisjärvi